Andris Vilks (né en 1963), homme politique letton ;
Lars Vilks (1946-2021), artiste suédois et historien de l'art.

Voir aussi
.